Fëdor Nemirovič (1983) – schermidore bielorusso
 Vasilij Ivanovič Nemirovič-Dančenko (1848-1936) – scrittore, poeta e giornalista russo
 Vladimir Ivanovič Nemirovič-Dančenko (1858-1943) – regista teatrale, impresario teatrale, scrittore e drammaturgo russo